Seznam divizij z zaporedno številko 29.

Seznam 
 Pehotne
 29. divizija (Združeno kraljestvo)
 29. pehotna divizija (ZDA)
 29. motorizirana pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi